— японская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Накаяма, Акинори (род. 1943) — японский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион.
 Накаяма, Варуинге (род. 1945) — выступавший в Японии кенийский боксёр.
 Накаяма, Дзюн (род. 1981) — японский кёрлингист.
 Накаяма Ёсико (1836—1907) — японская фрейлина, дочь лорда Накаямы Тадаясу.
 Накаяма, Кахо (род. 1960) — японская писательница.
 Накаяма, Масаси (род. 1967) — японский футболист, нападающий.
 Накаяма, Масатоси (1913—1987) — мастер карате, 10-й дан.
 Накаяма, Михо (род. 1970) — японская певица и актриса.
 Накаяма, Рэйка (род. 1990) — японская певица, более известная как Ray.
 Накаяма, Тадаси (1912—1964) — японский математик, в честь которого названа лемма Накаямы.
 Накаяма Тадаясу (1809—1888) — «левый министр» Японии из рода Фудзивара, маркиз.
 Накаяма, Тосиво (1931—2007) — первый президент Федеративных Штатов Микронезии.
 Накаяма, Тосио (1925—2004) — японский государственный деятель, директор Управления национальной обороны Японии (1992—1993).
 Накаяма, Эйко (род. 1970) — японская скелетонистка.

География 
 Накаяма (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигасимураяма префектуры Ямагата.